Штрауб () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Штрауб, Александр Яковлевич (1904—1942) — советский футболист, нападающий сборной СССР.
 Штрауб, Бруно (1914—1996) — биохимик, председатель Президентского Совета Венгрии.
 Штрауб, Жан-Мари (1933—2022) — французский кинорежиссёр, последовательно и радикально отстаивающий чистоту киноязыка.
 Штрауб, Зои (род. 1996) — австрийская певица, автор песен и актриса.
 Штрауб, Иоганн Баптист (1704—1784) — немецкий скульптор.
 Штрауб, Наталья (род. 1978) — немецкая шахматистка, гроссмейстер (1998) среди женщин.
 Штрауб, Юрген (род. 1953) — восточногерманский легкоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр в беге на 1500 метров.